Colonel Bogey, 1914-es katonai induló, a Híd a Kwai folyón című 1957-es filmre utalva River Kwai induló néven is ismert
 Colonel Bogey, angol film 1948-ból